Fork (starogrčko božanstvo)
fork (razvitak softvera)
fork bomba
Fork (operacijski sustav)